Hollister (Califórnia)
Hollister (Idaho)
Hollister (Missouri)
Hollister (Oklahoma)

Desambiguações de topônimos